

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Tidewater – regione
 Tidewater – comunità non incorporata dell'Oregon

Altro 
 Tidewater – azienda di trasporti statunitense
 Tidewater Wings – vecchio nome dei Virginia Wings, squadra di hockey sul ghiaccio canadese